Мид () — фамилия британского происхождения. Наиболее известные её носители:

 Мид, Бет (род. 1995) — английская футболистка.
 Мид, Джеймс (1907—1995) — английский экономист, лауреат Нобелевской премии 1977 года.
 Мид, Джон (род. 1967) — канадский кёрлингист.
 
 Мид, Карл Джозеф (род. 1950) — американский астронавт.
 Мид, Маргарет (1901—1978) — американский этнограф.
 Мид, Мэтт (род. 1962) — американский политик, представляющий Республиканскую партию.
 Мид, Райчел (род. 1976) — американская писательница.
 Мид, Ричард (1938—2015) — британский спортсмен-конник.
 Мид, Сид (1933—2019) — американский художник, дизайнер и футурист.
 Мид, Стивен (род. 1962) — британский музыкант-виртуоз, исполнитель на эуфониуме.
 Мид, Уильям (1846—1928) — американский архитектор.
 Мид, Уоррен Джадсон (1883—1960) — американский геолог, член Национальной АН США, Американской академии искусств и наук.
 Мид, Чарли (1921—2014) — канадский бейсболист.
 Мид, Эмили (род. 1989) — американская актриса.
 Мид-Смит, Элизабет (1854—1914) — ирландская писательница.

См. также 
 Мид

Примечания